Quézac puede referirse a:

 Quézac, comuna francesa en Cantal.
 Quézac, comuna francesa en Lozère.